Annaberg oder St. Annaberg bezeichnet:

Gemeinden:
 in Deutschland
 Annaberg-Buchholz, Stadt im Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen
 in Österreich
 Annaberg (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Annaberg-Lungötz, Gemeinde im Bezirk Hallein, Land Salzburg

Ortsteile:
 in Deutschland
 Annaberg (Annaberg-Buchholz), Stadtteil von Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Annaberg (Rodeberg), Weiler der Gemeinde Rodeberg, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 in Österreich
 Annaberg (Gemeinde Alkoven), Katastralgemeinde der Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Annaberg (Gemeinde Wiesmath), Streusiedlung der Gemeinde Wiesmath, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Annaberg im Lammertal, Katastralgemeinde von Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Annaberg (Gemeinde Kitzeck), Ortsteil von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 im Karibischem Meer
 Annaberg (Saint Croix), Ort auf der Insel Saint Croix (Amerikanische Jungferninseln)
 Annaberg (St. John), Ort auf der Insel Saint John (Amerikanische Jungferninseln)

historischer deutscher Name:
 in Deutschland
 Landkreis Annaberg, ehemaliger Landkreis in Sachsen
 in Polen
 Annaberg (Oberschlesien), Chałupki (Krzyżanowice), Dorf der Landgemeinde Krzyżanowice, Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien
 Annaberg oder Sankt Annaberg (Góra Świętej Anny), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Leschnitz (Leśnica), Woiwodschaft Oppeln
 in der Ukraine
 Annaberg, Nahirne (Stryj), Dorf in Galizien, Rajon Stryj

Berge und Erhebungen:
 St.-Anna-Berg oder Annenberg (Zelená hora (Cheb); 637 m), im Kohlwald bei Cheb, Region Karlovarský, Tschechien
 Annaberg, Osthang des Teufelsbergs (597,6 m), bei Burrweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz; siehe St.-Anna-Hütte
 Göstinger Ruinenberg, historisch Annaberg (574 m), bei Graz, Steiermark
 Annaberg (Sulzbach-Rosenberg) (501 m), bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 St. Annaberg (Góra Świętej Anny; 406 m), bei Sankt Annaberg, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Annaberg (Neuroder Berge) (Góra Świętej Anny), Berg oberhalb des niederschlesischen Nowa Ruda (Neurode)
 St. Annaberg (76 m), bei Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen; siehe St. Anna (Haltern am See)

Sonstiges:
 Annaberg (Pass) (976 m), zwischen den Tälern der Traisen und Erlauf mit Ortschaft Annaberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schweicher Annaberg, Weinlage bei Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Weingut Annaberg, bei Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Annaberg (Naturschutzgebiet), in Baindt, Kreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Franziskanerkloster Annaberg, ehemaliges Kloster in Annaberg-Buchholz
 Schloss Annaberg (Friesdorf); Tagungs- und Gästehaus des Baltischer Christlicher Bund e.V. in Bonn 

Siehe auch:
 Ahnaberg
 Annaburg
 Annenberg